

Anno 
 133 o 133 a.C.

Codici 
 133  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Les Tardieux in Francia

Matematica 
 133 – numero